Brookfield (Illinois)
 Brookfield (Missouri)
 Brookfield (Wisconsin)

Ver também 
 Brookfield Center
 Brookfield Asset Management (Brookfield Brasil)

Desambiguações de topônimos